Чехоев — фамилия. Известные носители:
 Чехоев, Анатолий Георгиевич (род. 1950) — депутат Государственной Думы второго и третьего созывов. Член фракции КПРФ.
 Чехоев, Владимир Харитонович (1948—1992) — советский футбольный судья.